Vodizze in Selva Piro (in sloveno Vodice) è un centro abitato della Slovenia, frazione del comune di Aidussina.

Note

Voci correlate
Selva di Piro

Altri progetti 

Insediamenti di Aidussina